Sterrebos (Roeselare), een West-Vlaams provinciaal domein bij de Belgische stad Roeselare
 Sterrebos (Groningen), een park in de Nederlandse stad Groningen
 Sterrebos (Utrecht), voormalig wandelpark en militair oefenterrein in de Nederlandse stad Utrecht
Sterrebos (Holtum), een bos in Zuid-Limburg.

Zie ook
Sterrenbos
Sterrenbosch